3 Drezdeńska Brygada Pancerna – brygada pancerna ludowego Wojska Polskiego
 3 Wielkopolska Brygada Pancerna – brygada PSZ na Zachodzie przemianowana na 14 BPanc.
 3 Brygada Pancerna – jednostka pancerna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej